TKM – codice ISO 3166-2:PS del governatorato di Tulkarm nello Stato di Palestina
 tkm – codice ISO 639-3 della lingua takelma